Bethlehemskirken eller Betlehemskirken henviser til flere kirker:

 Bethlehemskirken (København) i København
 Betlehemskirken - Aarhus Metodistkirke
 Bethlehemskirken (Kerteminde-Dalby Valgmenighed) – i Dalby er filialkirke til valgmenighedskirken i Kerteminde
 Bethlehemskirken (Ubberup) – en valgmenighedskirke i Ubberup